Мария Петровна Пантелюк () — украинская советская деятельница, звеньевая колхоза имени Шевченко Заболотовского района Станиславской (Ивано-Франковской) области. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Биография 
Родилась в 1933 году в селе Ильинцы (ныне Снятинского района Ивано-Франковской области) в крестьянской семье. Окончила семилетнюю сельскую школу. Член ВЛКСМ.

С 1948 года — колхозница, с 1953 года — звеньевая колхоза имени Шевченко села Ильинцы Заболотовского (теперь — Снятинского района Станиславской (Ивано-Франковской)) области. Выращивала высокие урожаи сахарной свеклы.

Награды 
 Орден Ленина (26.02.1958);
 Бронзовая медаль ВДНХ;
 Медали;
 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ;
 Почётная грамота ЦК ЛКСМУ.

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Пятый созыв. — : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1959.

Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Звеньевые колхозов
Свекловоды